De Amateurliga Hamburg 1959/60 was het vijftiende voetbalkampioenschap van de Amateurliga Hamburg. De competitie fungeerde als tweede divisie onder de Oberliga Nord. 

SC Victoria Hamburg werd kampioen en Harburger TB 1865 vicekampioen. Beide clubs namen deel aan de eindronde om te promoveren, geen van beide kon deze afdwingen.

Eindstand

Externe links
 f-archiv.de

Oberliga Hamburg
Duits competitievoetbal 1959/60